La Copa de Brasil 1996 fue la octava edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Cruzeiro de la ciudad de Belo Horizonte, después de haber ganado 3-2 al Palmeiras. El máximo goleador de la copa de Brasil 1996 fue Luizão con 8 goles, quien jugaba para el Palmeiras.

En el torneo se jugaron 70 partidos y se marcaron 187 goles.

Ronda preliminar 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Cruzeiro2.º título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Referencias y notas

Bibliografía 
 Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Volume 2 - Lance, Río de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1996
Fútbol en 1996
Brasil en 1996